Фруктове — село, Севастополь, Нахімовський район
 Фруктове — селище, Запорізька область, Мелітопольський район